FA-cupen 1872/1873 var den andra säsongen av FA-cupen, Englands äldsta nationella fotbollsturnering. Sexton lag deltog i turneringen, ett mer än i föregående säsong, även om två av de sexton lagen aldrig spelade en match.

De regerande mästarna, Wanderers, fick en friplats i finalen, vilken de även tilläts välja spelplats. Detta var den enda säsongen där de regerande mästarna var garanterad sådan förtur.

Spelträd

Matcher

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången (semifinal)

Final

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

1872/1873
Fotbollssäsongen 1872/1873
1872 i Storbritannien
1873 i Storbritannien